A pedra cúbica, é em maçonaria, símbolo de elevação moral, corresponde à pedra filosofal da construção espiritual, que constitui a grande obra ou o aperfeiçoamento individual, que conduz a um estado superior.

É o único sólido que pelo seu paralelismo e a rectidão das suas faces, deve ser bem aproveitado a bem da humanidade, daí sua importância no simbolismo maçónico. Representa também o Mestre maçom, e o ideal de perfeição e rectidão humana.

O cubo também representa o homem ajustado, isto é, aquele que conseguiu equilibrar seus éteres (camadas mais sutis), aliados com seus sentidos físicos equilibrados.

Terminologia maçónica